Mario Tomić može značiti:

 Mario Tomić (glazbenik), hrvatski jazz gitarist, skladatelj, glazbeni aranžer i producent

 Mario Tomić (rukometaš), hrvatski rukometaš